Arricau peut faire référence à :

Patronyme 

 Robert Arricau : militant occitaniste béarnais ;
 Stéphanie Arricau : golfeuse française.

Toponyme 

 Arricau ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui Arricau-Bordes ;
 Arricau-Bordes, commune des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme

Voir aussi